Зендлингская обсерватория — астрономическая обсерватория, основанная в 1994 году в районе Зендлинг, города Мюнхен, Германия.

Направления исследований 
 Астрометрия астероидов

Основные достижения 
 1315 астрометрических измерений опубликовано с 1994 по 2001 года.

См. также 
 Гизингская обсерватория
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Примечания

Ссылки 

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Sendling observatory»

Астрономические обсерватории по алфавиту
Здания и сооружения, построенные в 1994 году в Германии
1994 год в науке
Научные организации Мюнхена
Здания и сооружения Мюнхена
Астрономические обсерватории Баварии